Essingen névvel a következő cikkek találhatók:
Essingen (Kelet-Albi járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Essingen (Pfalz), település Németországban, Rajna-vidék-Pfalzban
Stora Essingen, sziget Stockholmban
Lilla Essingen, sziget Stockholmban és városnegyede Kungsholmen kerületében